Sezon 2001 był 11. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniła Sławija Mozyrz.

Tabela końcowa 

 1 jako zwycięzca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
 25 goli
 Siergiej Dawidow  (Nioman Grodno)

 14 goli
 Wital Kutuzau (BATE Borysów)

 12 goli
 Piatro Kaczura (Dynama Mińsk)

 11 goli
 Wiktar Borel (FK Homel)
 Ihar Czumaczenka (Dynama Mińsk / Dniapro-Transmasz Mohylew)
 Siarhiej Nikifarenka (Szachcior Soligorsk)
 Waleryj Strypejkis (Sławija Mozyrz)

 10 goli
 Wadzim Bojka (Dynama Brześć)
 Arciom Kancawy (BATE Borysów)
 Alaksandr Sednieu (Biełszyna Bobrujsk)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2001 na Białorusi